DL – oznaczenie płyty DVD dwuwarstwowej
 decylitr dL
 
 Lista dystrybucyjna (ang. Distribution List, DL)